Charlemont est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie 
 , en Irlande du Nord
 Charlemont, dans le Massachusetts, aux États-Unis
 , dans l'État de Victoria, en Australie

Patronymie 
 Joseph Charlemont (°1839 - †1918), un maître d'armes et entraîneur de boxe française.
 Charles Charlemont, (°1862 - †1944), fils de Joseph (cf. supra), également maître d'armes et entraîneur de boxe française.

Édifice 
 Le fort de Charlemont est une place forte du  proche de Givet.
 Charlemont est une des trois communes (avec Givet-Saint-Hilaire et Givet-Notre-Dame) qui fusionnèrent en 1800, pour former la commune de Givet